

Населені пункти та їхні частини

 Янкув — село в гміні Доманюв Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Янкув — село в гміні Рокіцини Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Янкув — село в гміні Пйонтек Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Янкув — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Янкув — село в гміні Плешев Плешевського повіту Великопольського воєводства
 Янкув — село в гміні Желязкув Каліського повіту Великопольського воєводства
 Янкув — частина села Псари в гміні Славно Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Янкув — частина села Харлупія-Велика в гміні Врублев Серадзького повіту Лодзинського воєводства
 Янкув — частина села Беневіце в гміні Блоне Варшавського-Західного повіту Мазовецького воєводства
 Янкув — частина села Цешина в гміні Фриштак Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Янкув — колонія в гміні Ласкажев Ґарволінського повіту Мазовецького воєводства
 Янкув — колонія в гміні Дравно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Янкув — осада в гміні Уязд Стшелецького повіту Опольського воєводства

Примітки